Can Torres o Can Torras (Cabanelles), masia al nord-oest del veïnat de Queixàs, al sud-oest del municipi de Cabanelles (l'Alt Empordà)

 Can Torres (Garriguella), casa de Garriguella (l'Alt Empordà)

 Can Torres (Gelida), torre eclèctica a Gelida (l'Alt Empordà)

 Can Torres (Matadepera), masia a Matadepera (Vallès Occidental)  
 Can Torres (Mataró), masia a Mataró (Maresme)  
 Can Torres (Sant Boi de Llobregat), casa de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)
 Can Torres (Sant Sadurní d'Osormort), masia a Sant Sadurní d'Osormort (Osona)    
 Can Torres (Súria), masia a Súria (Bages)  
 Can Torres-Aimerich, edifici de Rajadell (Bages)
 Can Torres de la Font Tallada, masia d'Olèrdola (Alt Penedès)
 Alzina de Can Torres, arbre a Matadepera (el Vallès Occidental)
 Forn de Can Torres, forn ceràmic a Súria (Bages)  
 La Castellassa de Can Torres, monòlit al vessant sud-est de la Mola, al massís de Sant Llorenç del Munt